Panchanania är ett släkte av svampar. Panchanania ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Panchanania